Хашпаков — черкесская фамилия. Известные носители:
 Хашпаков, Эльдар — российский боец смешанных единоборств.
 Хашпаков, Хаби — российский борец вольного стиля, победитель Международного турнира по вольной борьбе.

Примечания